Biplane steht für:
 einen symmetrischen Blockplan, siehe Symmetrischer Blockplan #Biplane
 einen Doppeldecker (Flugzeug), insbesondere:
 Avro Biplane, britisches Flugzeugmodell, siehe Roe I
 Genairco Biplane, australisches Flugzeugmodell